Nelle scienze applicate con il termine geoingegneria si designa l'applicazione delle conoscenze relative alle scienze geologiche all'ingegneria (geologia applicata), intesa come lo studio dell'influenza che alcuni fattori geologici possono avere su un'opera di ingegneria. Si tratta di una sovrapposizione di diversi ambiti ingegneristici e geologici: geologia applicata, ingegneria geotecnica, ingegneria ambientale.

Descrizione

Possono essere considerati opere di geoingegneria anche il progetto MOSE a Venezia finalizzato alla salvaguardia del territorio della laguna veneziana, la messa in sicurezza di pendii dal rischio idrogeologico, da valanghe o di un centro abitato da un'eruzione vulcanica, così come la copertura dei ghiacciai tramite teli per rallentarne lo scioglimento. 

Alcuni obiettivi della ricerca italiana nell'ambito della geoingegneria sono rappresentati dall'istituto IGAG-CNR: 
 Formulazione di valutazioni a carattere paleoclimatico e paleoambientale; 
 Elaborazione di modelli geologico-evolutivi anche di interesse applicativo e nella prospettiva della mitigazione dei rischi naturali; 
 Aumento delle conoscenze di base sull'evoluzione geologica recente 
 Valorizzazione delle risorse naturali per sfruttarle con modalità ecocompatibili.

Ingegneria climatica

Spesso s'intende impropriamente per geoingegneria l'ingegneria climatica, cioè l'applicazione di tecniche artificiali di intervento umano sull'ambiente fisico (atmosfera, oceano, biosfera, criosfera, idrosfera, litosfera ecc..) volte a contrastare i cambiamenti climatici causati dall'uomo
.
Ad esempio, si parla di geoingegneria nello studio di tecniche di ingegneria planetaria per catturare e ridurre la presenza di CO2 in atmosfera.

Teorie del complotto

Le teorie del complotto sulle scie chimiche fanno uso del termine geoingegneria clandestina per indicare presunte attività volontarie e segrete, su vasta scala, volte a modificare sia il clima globale che il tempo meteorologico locale per scopi militari e ostili alla popolazione, principalmente mediante irrorazione di scie chimiche rilasciate da velivoli civili e/o militari.

Note

Bibliografia
 

Scienze della terra
Ingegneria